Wasserzell ist der Ortsname von

 Wasserzell (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Wasserzell (Eichstätt), Ortsteil der Stadt Eichstätt, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Wasserzell (Spalt), Ortsteil der Stadt Spalt, Landkreis Roth, Bayern